

Persone
Antonio Baldacci (1867-1950) – botanico e geografo italiano
David Baldacci (1960) – scrittore statunitense
Gaetano Baldacci (1911-1971) – giornalista italiano
John Baldacci (1955) – politico statunitense
Luigi Baldacci (1930-2002) – critico letterario italiano
Luigi Baldacci (1850-1927) – ingegnere e geologo italiano
Maria Maddalena Baldacci (1718-1782) – pittrice italiana
Silvestro Baldacci (1958) – ex calciatore italiano

Musica
Margherita Baldacci – brano del cantautore italiano Francesco Baccini tratto dall'album Nomi e cognomi

Letteratura
Baldacci – cognome dei due personaggi cugini protagonisti del racconto L'uomo dalle scarpe gialle della scrittrice statunitense Ben Pastor
Lorenzo Baldacci – protagonista del romanzo Prove di felicità a Roma Est dello scrittore italiano Roan Johnson